

Cinema
Il cadavere vivente, film muto italiano del 1913 diretto da Oreste Mentasti e Nino Oxilia.
Il cadavere vivente, film muto italiano del 1921 diretto da Pier Angelo Mazzolotti.
Il cadavere vivente (Živoj trup), film muto tedesco del 1929 diretto da Fëdor Ozep.

Letteratura
Il cadavere vivente, dramma di Lev Tolstoj.